Пандемията от коронавирус в Турция започва на 11 март 2020 г., когато Министърът на здравеопазването – Фахретин Коджа оповестява, че е заразен мъж – турски гражданин, който е пътувал в Европа.

От 16 март 2020 г. страната затваря границите за полети от 9 държави в Европа – Германия, Испания, Франция, Австрия, Норвегия, Дания, Швеция, Белгия и Нидерландия.

От 19 март 2020 г. страната затваря границите с България и Гърция, което важи за влизащи и излизащи от страната пътници, без товарните превози.

Фотогалерия

Статистика

В масовата култура 
В 14–ти сезон на сериала „Опасни улици“, главен комисар Хюсню Чобан се заразява с коронавирус, а в първият епизод на следващия се заразява сина му Текин, а към края на 15 - тия сезон - и комисар Али Акдоган, нанесъл побой на жена си Пинар под влиянието на лекарствата, на които е подложен.

Източници

Външни препратки 

  Информация за коронавируса в официалния уебсайт на Министерството на здравеопазването

Турция
Бедствия и катастрофи в Турция
2020 година в Турция